För staden i nuvarande Polen, se Recz.
Reetz kan syfta på:

Platser

Polen 

 Reetz – det historiska tyska namnet  en småstad i nordvästra Polen, se Recz
 Reetz – det historiska tyska namnet på byn Groß Reetz, Kreis Rummelsburg i Pommern, idag i Polanóws kommun, Västpommerns vojvodskap, se Rzeczyca Wielka

Tyskland 
 Reetz, Wiesenburg/Mark – en ort och kommundel i kommunen Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Reetz, Neuenkirchen – en ort och kommundel i kommunen Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Reetz, Gülitz-Reetz – en ort och kommundel i kommunen Gülitz-Reetz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Reetz, Blankenheim – en ort och kommundel i kommunen Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Personer  
Reetz är ett tyskt efternamn som bland annat burits av:
 Tobias Henry Reetz (1680–1765), fransk barockarkitekt.
 Wilhelm Reetz (1887–1946), tysk konstnär och journalist, inte att förväxlas med:
 Willy Reetz (1892–1963), tysk konstnär.